Гамбино () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гамбино, Агостино (1933—2021) — итальянский юрист, министр.
 Гамбино, Карло (1902—1976) — американский мафиози сицилийского происхождения.
 Гамбино, Розарио (род. 1942) — итальянский гангстер семьи Гамбино.